El término Glébovskoye  puede referirse a:

Glébovskoye (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia
Glébovskoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Glébovskoye (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Glébovskoye (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.
Glébovskoye (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.